{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (98601) - || 2000 WG66 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98602) - || 2000 WK69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98603) - || 2000 WU69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98604) - || 2000 WK70 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98605) - || 2000 WW70 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98606) - || 2000 WV71 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98607) - || 2000 WX72 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98608) - || 2000 WL75 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98609) - || 2000 WN75 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98610) - || 2000 WP76 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98611) - || 2000 WY77 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98612) - || 2000 WG78 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98613) - || 2000 WX78 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98614) - || 2000 WZ78 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98615) - || 2000 WZ80 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98616) - || 2000 WH81 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98617) - || 2000 WQ81 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98618) - || 2000 WZ81 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98619) - || 2000 WG82 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98620) - || 2000 WU85 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98621) - || 2000 WN88 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98622) - || 2000 WJ89 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98623) - || 2000 WK90 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98624) - || 2000 WD93 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98625) - || 2000 WO93 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98626) - || 2000 WP98 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98627) - || 2000 WQ98 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98628) - || 2000 WF99 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98629) - || 2000 WO99 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98630) - || 2000 WW99 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98631) - || 2000 WT100 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98632) - || 2000 WQ103 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98633) - || 2000 WG108 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98634) - || 2000 WF113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98635) - || 2000 WA114 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98636) - || 2000 WR114 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98637) - || 2000 WP115 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98638) - || 2000 WJ118 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98639) - || 2000 WR118 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98640) - || 2000 WE121 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98641) - || 2000 WW122 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98642) - || 2000 WX123 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98643) - || 2000 WR125 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98644) - || 2000 WA126 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98645) - || 2000 WF129 || 19 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98646) - || 2000 WH134 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98647) - || 2000 WK134 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98648) - || 2000 WG135 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98649) - || 2000 WO138 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98650) - || 2000 WM140 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98651) - || 2000 WS143 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98652) - || 2000 WW143 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98653) - || 2000 WC144 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98654) - || 2000 WB146 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98655) - || 2000 WX146 || 28 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98656) - || 2000 WY148 || 29 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98657) - || 2000 WB149 || 29 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98658) - || 2000 WT153 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98659) - || 2000 WU154 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98660) - || 2000 WD155 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98661) - || 2000 WG155 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98662) - || 2000 WN155 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98663) - || 2000 WO156 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98664) - || 2000 WR158 || 30 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98665) - || 2000 WH159 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98666) - || 2000 WC161 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98667) - || 2000 WE163 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98668) - || 2000 WY163 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98669) - || 2000 WR164 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98670) - || 2000 WC165 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98671) - || 2000 WK165 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98672) - || 2000 WL167 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98673) - || 2000 WU167 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98674) - || 2000 WQ168 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98675) - || 2000 WV168 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98676) - || 2000 WQ169 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98677) - || 2000 WC173 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98678) - || 2000 WF173 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98679) - || 2000 WT176 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98680) - || 2000 WE178 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98681) - || 2000 WQ178 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98682) - || 2000 WR180 || 29 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98683) - || 2000 WY180 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98684) - || 2000 WD187 || 18 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98685) - || 2000 WM192 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98686) - || 2000 XV2 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98687) - || 2000 XH3 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98688) - || 2000 XG8 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98689) - || 2000 XV9 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98690) - || 2000 XD10 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98691) - || 2000 XL14 || 5 december 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (98692) - || 2000 XS14 || 2 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98693) - || 2000 XO16 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98694) - || 2000 XD21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98695) - || 2000 XX23 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98696) - || 2000 XY23 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98697) - || 2000 XQ27 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98698) - || 2000 XQ28 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98699) - || 2000 XW28 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98700) - || 2000 XQ30 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten